Haitzer ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Haitzer (* 1967), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Roman Haitzer (1940–2011), österreichischer Fußballspieler